090  – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mainz, in Germania
 090  – prefisso telefonico del distretto di Messina